Hülenberg ist ein geographischer Name:

 Hülenberg, Name der Vorgängersiedlung der Ortswüstung Heilberg am Südrand der Gemarkung Laufen am Kocher der Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hülenberg (Sontheim an der Brenz) (bis etwa 490 m), Berghang westlich von Sontheim an der Brenz, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Hülenberg (Nürtingen) (bis etwa 480 m), bewaldeter Bergabhang an der rechten Talseite des Tiefenbachs beim Lehrhof Tiefenbach, Stadt Nürtingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hüllenberg